Футбо́льный клуб «Квадра́тс» () — бывший советский и латвийский футбольный клуб из города Рига.

По 1991 год клуб носил название «Сарканайс квадратс» («Красный квадрат»).

Результаты выступлений

Чемпионат и Кубок Латвийской ССР

Чемпионат и Кубок Латвии

Известные игроки 

  Юрий Азаров
  Александр Барановский
  Валтс Буманис
  Виктор Вицеховский
  Сергей Вицеховский
  Владислав Заблоцкий
  Дзинтарс Зирнис
  Юрий Идионов
  Сергей Ильин
  Борис Короткевич

  И. Кузмин
  Игорь Мазуринов
  Вадим Наумов
  Гиртс Паулис
  Алексей Романчук
  Михаил Чеботарёв
  Дмитрий Шаппо
  Андрей Якимов
  Андрей Яковлев

Примечания

Ссылки 
 Futbols pilsētā: Kvadrāts 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Футбольные клубы Риги